Die U-20-Fußball-Afrikameisterschaft 2021 war die 22. Auflage des vom afrikanischen Fußballverband (CAF) organisierten Turniers für U20-Junioren-Fußballnationalmannschaften Afrikas. Zum ersten Mal nahmen zwölf Mannschaften anstatt der bisherigen acht am Turnier teil. Die vier Halbfinalisten sollten sich für die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2021 in Indonesien qualifizieren. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sagt die FIFA das Turnier im Dezember 2020 jedoch ab.

Das Turnier wurde vom 14. Februar bis zum 6. März 2021 in Mauretanien ausgetragen. Titelverteidiger war die Auswahl Malis, die sich nicht qualifizieren konnte.

Teilnehmer 
Die folgenden Mannschaften qualifizierten sich für die Endrunde:

Spielorte

Auslosung 
Die Auslosung der Gruppen fand am 25. Januar 2021 in Kamerun statt. In Topf 1 befanden sich lediglich Ghana und Burkina Faso, während alle anderen Mannschaften in Top 2 waren. Gastgeber Mauretanien wurde auf die Position A1 gesetzt, Ghana und Burkina Faso auf die Positionen B1 bzw. C1.

Modus 
Die Mannschaften spielten zunächst eine Vorrunde in drei Gruppen mit je vier Mannschaften. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich über die Platzierung. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Finalrunde

Spielplan

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Sportveranstaltung in Mauretanien
Fußballveranstaltung 2021
Fußball (Mauretanien)
Sport (Nouakchott)
Sport (Nouadhibou)